«Генеалогі́чна істо́рія» () — фундаментальне 13-томне дослідження присвячене історії та генеалогії Королівського дому Португалії. Автор — священик Антоніу Каетану де Соза. Видане у 1735—1747 роках в Лісабоні Королівською академією історії. Доповнене збіркою унікальних історичних документів у 6 томах — «Свідоцтва генеалогічної історії» (), опублікованими у 1739—1748 роках. Складена на основі великого історичного матеріалу, що збирався з усіх архівів Португальського королівства. Через втрату багатьох писемних і матеріальних пам'яток під час Лісабонського землетрусу 1755 року стала єдиним джерелом для їхнього вивчення. Індекс вийшов окремим томом в 1749 році.

Назва 
 Генеалогічна історія () — скорочена назва.
 Генеалогічна історія португальського королівського дому () — повна назва.
 Свідоцтва генеалогічної історії () — скорочена назва збірки джерел.
 Свідоцтва генеалогічної історії португальського королівського дому () — повна назва збірки джерел.

Томи

Основні томи 
 Sousa, Antonio Caetano de. Historia genealogica da casa real portugueza: desde a sua origem até o presente, com as familias illustres, que precedem dos reys, e dos serenissimos duques de Bragança... Lisboa Occidental: Na officina de Joseph Antonio da Sylva, 1735. Т. 1. 
 Sousa, Antonio Caetano de. Historia genealogica da casa real portugueza... Lisboa Occidental: Na officina de Joseph Antonio da Sylva, 1736. Т. 2. 
 Sousa, Antonio Caetano de. Historia genealogica da casa real portugueza... Lisboa Occidental: Na officina de Joseph Antonio da Sylva, 1737. Т. 3. 
 Sousa, Antonio Caetano de. Historia genealogica da casa real portugueza... Lisboa Occidental: Na officina de Joseph Antonio da Sylva, 1738. Т. 4. 
 Sousa, Antonio Caetano de. Historia genealogica da casa real portugueza... Lisboa Occidental: Na officina de Joseph Antonio da Sylva, 1738. Т. 5. 
 Sousa, Antonio Caetano de. Historia genealogica da casa real portugueza... Lisboa Occidental: Na officina de Joseph Antonio da Sylva, 1739. Т. 6. 
 Sousa, Antonio Caetano de. Historia genealogica da casa real portugueza... Lisboa Occidental: Na officina de Joseph Antonio da Sylva, 1740. Т. 7. 
 Sousa, Antonio Caetano de. Historia genealogica da casa real portugueza... Lisboa Occidental: Na officina de Joseph Antonio da Sylva, 1741. Т. 8. 
 Sousa, Antonio Caetano de. Historia genealogica da casa real portugueza... Lisboa Occidental: Na officina de Joseph Antonio da Sylva, 1742. Т. 9. 
 Sousa, Antonio Caetano de. Historia genealogica da casa real portugueza... Lisboa Occidental: Na officina de Joseph Antonio da Sylva, 1743. Т. 10. 
 Sousa, Antonio Caetano de. Historia genealogica da casa real portugueza... Lisboa Occidental: Na officina de Joseph Antonio da Sylva, 1745. Т. 11. 
 Sousa, Antonio Caetano de. Historia genealogica da casa real portugueza... Lisboa Occidental: Na officina de Joseph Antonio da Sylva, 1747. Т. 12-1. 
 Sousa, Antonio Caetano de. Historia genealogica da casa real portugueza... Lisboa Occidental: Na officina de Joseph Antonio da Sylva, 1747. Т. 12-2.

Свідоцтва 
 Sousa, Antonio Caetano de. Provas da Historia genealogica da casa real portugueza: tirados dos instrumentos dos archivos da Torre do Tombo, da serenissima casa de Bragança, de diversas cathedraes, mosteiros, e outros particulares deste reyno. Lisboa Occidental: Na officina Sylviana da Academia Real, 1739. T. 1. 
 Sousa, Antonio Caetano de. Provas da Historia genealogica.... Lisboa Occidental: Na officina Sylviana da Academia Real, 1742. T. 2. 
 Sousa, Antonio Caetano de. Provas da Historia genealogica.... Lisboa Occidental: Na officina Sylviana da Academia Real, 1744. T. 3. 
 Sousa, Antonio Caetano de. Provas da Historia genealogica.... Lisboa Occidental: Na officina Sylviana da Academia Real, 1745. T. 4. 
 Sousa, Antonio Caetano de. Provas da Historia genealogica.... Lisboa Occidental: Na officina Sylviana da Academia Real, 1746. T. 5. 
 Sousa, Antonio Caetano de. Provas da Historia genealogica.... Lisboa Occidental: Na officina Sylviana da Academia Real, 1748. T. 6.

Індекс
 Sousa, Antonio Caetano de. Indice geral dos apellidos, nomes proprios, e cousas notaveis, que se comprehendem nos treze tomos da Historia Genealogica da Casa Real Portugueza, e dos documentos comprehendidos nos seis volumes de provas, com que se acha authorisa de a mesma historia. Lisboa Occidental: Na regia officina Sylviana, e da Academia real, 1749.

PDF файли 
Основні томи

Свідоцтва й індекс

Джерела  
 Sousa, António Caetano de

Посилання 

História Genealógica da Casa Real Portuguesa  //BNP

Книги Португалії
Генеалогія
Португальська література